El término Facultad de Ingeniería puede referirse a:

Argentina 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata.
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.

Bolivia 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma Tomás Frías.

Chile 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Chile.

Colombia 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia.
A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.

Costa Rica 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica.

Guatemala 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

México 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 A la Facultad de Ingeniería Mexicali de la Universidad Autónoma de Baja California.
 A la Facultad de Ingeniería Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California.
 A la Facultad de Ingeniería Ensenada de la Universidad Autónoma de Baja California.
 A la Facultad de Ingeniería y Negocios Tecate de la Universidad Autónoma de Baja California.

Perú 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

El Salvador 
 A la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de El Salvador.

Uruguay 
 A la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República.